Улица Победы — одна основных магистралей Кировского района Астрахани. Проходит с юга на север от Троицкого моста через канал имени Варвация до Вокзальной площади через исторические районы Белый город и Селение центральной части Астрахани.

История 
До 1920 года делилась на две части, называвшиеся Луковской и Поперечно-Луковской. Затем две улицы были объединены и новая единая улица была названа в честь победы красных в Гражданской войне. На перекрёстке с улицей Каховского была установлена памятная стела с названием улицы. В 2010 году содержимое стелы было обновлено таким образом, что вместо победы в Гражданской войне она стала посвящённой победе на советско-германском фронте Второй Мировой войны (бетонные буквы «Улица ПОБЕДЫ» заменены на «1941—1945», звезда на верху стелы перекрашена в красный цвет, внизу постамента закреплена Гвардейская лента с позолоченной надписью «Улица названа в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне»).

Галерея

Примечания 

Объекты, названные в честь Великой Отечественной войны
Улицы Астрахани